Sudhanshu Kumar Jain (1926) é um botânico indiano

Trabalha com famílias botânicas da Índia descrevendo espécies novas de Poaceae e Euphorbiaceae.

Algumas espécies descritas por Jain
Anthoxanthum borii Jain & Pal (1975).
Arthraxon deccanensis Jain  (1971).
Arthraxon junnarensis Jain & Hemadri (1971).
Capillipedium foetidum (Lisboa) Raizada & Jain (1951).
Cymbopogon stracheyi (Hook.f.) Raizada & Jain (1954).
Dinochloa gracilis (R.B.Majumdar) Bennet & Jain ex D.N.Tewari (1993).
Drypetes travancorica (Bourd.) Santapau & Jain  (1966).
Filipedium Raizada & Jain  (1951).
Filipedium planipedicellatum (Bor) Raizada & Jain (1951).
Manisuris acuminata (Hackel) C.E.C.Fisch. var. stocksii (Hooker f) Jain (1972).
Manisuris divergens Kuntze var. hirsuta (Fischer) Jain (1972).
Manisuris mysorensis Jain & Hemadri (1969).
Manisuris santapaui Jain & Deshpande  (1969).
Schizachyrium paranjpyeanum (Bhide) Raizada & Jain (1957).
Themeda longispatha (Hackel) Raizada & Jain (1954).

Obras publicada por Jain
 J. Bombay Nat. Hist. Soc. 72 (1): 92 (1975).
 Indian Forester lxxvii. 752 (1971).
 Fascículos da Flora da Índia, 115: 14 (1984).
 Bulletin Botanical Surveior India 12(1-4): 9 (1972)
 A Manual of Ethnobotany: Proceedings of the Training Course and Workshop on Ethnobotany, Held at Lucknow, (1986). ISBN 9788172333638  ISBN 8172333633
 Cross-cultural ethnobotany of northeast India  (1994) ISBN 9788185622033  ISBN 8185622035
 The United States and India, 1776-1996: The Bridge Over the River Time (1998) ISBN 9788185434162  ISBN 8185434166

Referências
 

Jain